Aberfeldy steht für:
 Aberfeldy (Band), eine schottische Pop-Band
 Aberfeldy (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei im gleichnamigen Ort

Orte:
 Aberfeldy (Ontario), Kanada
 Aberfeldy (Perth and Kinross), Schottland
 Aberfeldy (Saskatchewan), Kanada
 Aberfeldy (Victoria), Australien